Натуральне число 1824
 1824 рік до нашої ери
 1824 рік нашої ери